Beyond the Law – cortometraggio del 1911 diretto da Laurence Trimble
 Beyond the Law – cortometraggio del 1913 prodotto dalla Nestor Film Company
 Beyond the Law – cortometraggio del 1916 diretto da E. H. Calvert
 Beyond the Law – film del 1918 diretto da Theodore Marston
 Beyond the Law – film del 1930 diretto da J.P. McGowan
 Beyond the Law – film del 1968 diretto da Norman Mailer
 L'infiltrato (Beyond the Law) – film del 1992 diretto da Larry Ferguson
 Beyond the Law – film del 2019 diretto da James Cullen Bressack